HMS Cattistock je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Cattistock (1917) 
 HMS Cattistock (L35) 
 HMS Cattistock (M31)

Cattistock